Féval ist der Familienname folgender Personen:

 Mickaël Féval (* 1975), französischer Koch